Liuhu bezeichnet:

 Liuhu (Dongying) (六户镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dongying in der chinesischen Provinz Shandong
 Liuhu (Kongtong) (柳湖镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Kongtong in der chinesischen Provinz Gansu
 Liuhu (Tuquan) (六户镇), Großgemeinde im Kreis Tuquan in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Liuhu (Xinjian) (流湖镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xinjian in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Liuhu (Yumen) (柳湖乡), Gemeinde der Stadt Yumen in der chinesischen Provinz Gansu